PLACK se može odnosti na:

 Kalpastatin, oznaka proteina
 Plack (metalni novac), škotski novac